World's Finest Comics, revista em quadrinhos americana publicada entre 1941 e 1986
 Companhia de Comédia Os Melhores do Mundo, grupo teatral fundado em 1995
 Os Melhores do Mundo (revista em quadrinhos), título compartilhado por várias revistas em quadrinhos
 "Os Melhores do Mundo", o primeiro arco de história da revista Superman/Batman, publicado também sob o título "Inimgos Públicos" em Superman/Batman: Inimigos Públicos‎

Desambiguação